Fancy Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fancy Creek Township (Illinois)
 Fancy Creek Township (Kansas)